Ю́рий Миха́йлович Ники́тин:
 Никитин, Юрий Михайлович (1935—2021) — советский и российский писатель-прозаик.
 Никитин, Юрий Михайлович (1941—2009) — советский и казахстанский шахматист.